Tårnet (norwegisch, dänisch und schwedisch für Turm) steht für:
 Tårnet (Finnmark), Ort in Norwegen
 Tårnet (Antarktika), Felsnadel im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Aalborg Tårnet, Aussichtsturm in der dänischen Stadt Aalborg
 Tårnet (Album), Album der norwegischen Metal-Band Malignant Eternal